Риндер (нем. Rinder) — немецкая фамилия.

Известные носители:

  (род. 1935) — немецкий шахматист; сын Фридль Риндер.
 Риндер, Фридль (1905—2001) — германская шахматистка, международный мастер (1957) среди женщин. 
 Риндер, Яков Андреевич (ум. 1810) — российский врач и педагог; доктор медицины.